Са́зерленд () — шотландське топонімічне прізвище, бере початок від назви історичної шотландської області  у Гайленді. Назва місцевості «Сатерленд» походить від часів вікінгів, коли територія називалася Suðrland (від давньоскандинавського suðr «південь» + land — «земля»), буквально — «південна земля».

Відомі носії прізвища:
 Айвен Сазерленд (;  1938) — американський інформатик та піонер інтернету.
 Аліса Сазерленд (;  1982) — австралійська акторка і фотомодель.
 Віктор Сазерленд (; 1889—1968) — американський театральний, кіно- та телеактор.
 Грегем Вівіан Сазерленд (; 1903—1980) — англійський художник.
 Даррен Сазерленд (; 1982—2009) — ірландський професійний боксер, олімпійський медаліст (2008).
  (; 1853—1928) — австралійська художниця-пейзажистка.
 Джоан Сазерленд (; 1926—2010) — австралійська оперна співачка.
  (;  1962) — британський хімік.
 Дональд Сазерленд (;  1935) — канадський актор і кінопродюсер.
  (; 1883—1950) — американський соціолог.
 Ерл Сазерленд (; 1915—1974) — американський фізіолог, нобелівський лауреат (1971).
 Кіфер Сазерленд (;  1966) — канадський актор кіно і телебачення.
 Крістін Сазерленд (, уроджена — Крістін Янг, ;  1955) — американська акторка.
  (;  1982) — австралійський професійний шосейний велогонщик.
 Россіф Сазерленд (;  1978) — канадський актор, син Дональда Сазерленда.
 Фрейзер Сазерленд (;  1946) — канадський поет, прозаїк, журналіст.

Інше 
 Клан Сазерленд — () — один з шотландських кланів Гайленду.

Примітки